A72 ou A-72 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 ARM Cortex-A72, un processeur d’ARM.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A72 reliant Hof-sur-Saale à Chemnitz ;
  Autoroute espagnole A-72, projet d'autoroute qui reliera Monforte de Lemos à Chantada ;
  Autoroute française A72 reliant Nervieux à Saint-Étienne.

Route
  Route britannique A72 reliant Hamilton à Galashiels en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres